Иван Васильевич Загорский () — советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР (1960).

Биография 
Иван Васильевич Загорский родился . В 1919—1921 годах учился в театральной студии при Полторацком (позже Ашхабадский) драматическом театре.

В 1921 году начал свою театральную деятельность в Самаркандском театре (сейчас Самаркандский государственный русский театр драмы имени А. П. Чехова). В 1923—1937 годах играл в театрах Уфы, Архангельска, Грозного, Владивостока, Хабаровска, Курска, Омска, Баку, Ярославля. В том числе выступал в 1924—1925 годах в группе братьев Адельгейм, в 1926—1927 годах — в труппе В. И. Лихачёва.

В 1938—1967 годах работал актёром и режиссёром Казанского Большого драматического театра им. Качалова.

Умер 27 января 1973 года. Похоронен на Арском кладбище в Казани.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (1950).
 Народный артист Татарской АССР (1953).
 Орден Трудового Красного Знамени (14.6.1957).
 Народный артист РСФСР (6.12.1960).

Работы в театре 
 «Женитьба Белугина» А. Островского и Н. Соловьева — Андрей Белугин
 «На дне» М. Горького — Васька Пепел
 «Угрюм-река» по В. Я. Шишкову — Прохор
 «Мёртвые души» по Н. Гоголю — Ноздрёв
 «Вишневый сад» А. П. Чехова — Лопахин
 «Порт-Артур» А. Н. Борейкоова и И. Ф. Попова — Степан
 «Разлом» Б. Лавренева — Годун
 «Любовь Яровая» К. Тренева — Кошкин
 «Кремлёвские куранты» Н. Погодина — Рыбаков
 «Третья патетическая» Н. Погодина — Гвоздилин
 «Старик» М. Горького — ''Мастаков

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963. — 1216 стб. с илл., 14 л. илл.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Казанский русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова
Похороненные на Арском кладбище